Полукълбо, полусфера или хемисфера може да се отнася за:

В геометрията
 половина от сфера

В астрономията и картографията
 половина на Земята
 половина на Небесната сфера (с център Земята)

В биологията
 половината на малкия мозък
 половината на главния мозък